Bache er navnet på flere danske borgerslægter.

Den mest kendte af disse er den helsingørske færgemandsslægt, hvis første mand Ole Bache (1714-1788) var født i Skåne. Han giftede sig ind i det helsingørske færgemandslav og blev fader til færgemanden Niels Bache (1745-1775), der havde tre sønner, af hvilke bådebyggeren Peter Bache (1774-1808) og færgemand Lars Bache (1771-1809) har gjort sig særlig kendte. Lars Bache var fader til købmand og konsul Niels Bache (1795-1860), der blandt ni børn havde skoledirektør Niels Bache (1841-1895) og maleren Otto Bache (1839-1927). Sidstnævnte var fader til højesteretssagfører Niels Haagen Bache (1869-1953) og violoncellisten Paulus Bache (1882-1956).

Fra sognepræst i Jyderup, senere i Græsted og Mårum Jens Assenius Bache (1804-1881), der var søn af en skibskaptajn i Horsens, nedstammer en anden slægt Bache. Præstens sønner var overlæge Jens Holger Assenius Bache (1831-1868) — hvis søn var kontorchef, kammerherre Waldemar Bache (1860-1932) —, generalintendant Hans Andreas Bache (1841-1913) — der var fader til professor Holger Bache (1870-1948) — samt rektor på Herlufsholm, professor Otto Frederik Bache (1845-1943).

De øvrige kendte personer, der har efternavnet Bache, men ikke nødvendigvis tilhører de her nævnte slægter, inkluderer:

 gartner Niels Simon Bache (1748-1795)

 stiftamtmand Christian Peter Mathias Bache (1830-1910) — hvis søn var stiftamtmand Carl Otto Bache (1867-1930)

 Einar Bache

Kilder 
 Albert Fabritius, "Bache", i: Povl Engelstoft & Svend Dahl (red.), Dansk Biografisk Leksikon, København: J.H. Schultz Forlag 1932-44.
 Den helsingørske Færgemand Lars Bache (Memoirer og Breve, II), 1905 (ovennævnte konsul Niels Baches optegnelser).
 Stamtavle over Familien Tryde, 1878, s. 10.
 O.M. Giersing: Stamtavle over Efterkommerne af Bernhard Hagen og Ane Margrethe Coliner, 1884. s. 8.

Slægter fra Danmark